PDP – az 1960-as években kifejlesztett számítógép-architektúra.
Polgári Demokrata Párt (1940) – magyar nemzeti liberális párt.
Polgári Demokrata Párt (1900).
Plazma TV - modern technológiájú televízió.